Kamenáč může být:

Místopisný název 

kopců:
 1. Kamenáč (Frýdlantská pahorkatina) (303 m) – vrch východně od obce Višňová v okrese Liberec 
 2. Kamenáč (Zákupská pahorkatina) (432 m) – vrch východně od obce Kunratice u Cvikova v okrese Česká Lípa 
 3. Kamenáč (Hanušovická vrchovina) (729 m) – vrch severovýchodně od obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí 
 4. Kamenáč (Prachatická hornatina) (899 m) – vrch severně od města Volary v okrese Prachatice 
 5. Kamenáč (Krušné hory) (936 m) – vrch severně od obce Bublava v okrese Sokolov 
 6. Kamenáč (Svatoborská vrchovina) (989 m) – vrch jihovýchodně od vsi Kochánov, části obce Hartmanice v okrese Klatovy 
 7. Kamenáč (Šumava) (1049 m) – vrch severozápadně od vsi Svinná Lada, části obce Borová Lada v okrese Prachatice
rybníku:
 10. Kamenáč (rybník, Jedlová) – rybník u obce Jedlová v okrese Svitavy

Ostatní významy 
 Rak kamenáč – původní druh českých raků
 Holub domácí 'Kamenáč' (také 'Kameňák') – holub tmavošedáho zbarvení
 vlašský ořech – ořech s velmi silnou a tvrdou skořápkou zarostlou do jádra (také "kameňák")
 semeno slonovníku, též kamenný ořech, slonovinový ořech či rostlinná slonovina

 Kamenáč Bill – hlavní postava ze stejnojmenné knihy Dala Stivense a poté i z českých kreslených filmů režiséra Václava Bedřicha
 Kamenáč Bill a drzí zajíci (1964)
 Kamenáč Bill a ohromní moskyti (1971)
 Kamenáč Bill a jeho přepevné laso (1972)

Související články 
 kameňák

Externí odkazy